

Geografia 
 Lunga – fiume della Moldavia
 Lunga – isola delle Ebridi Interne, in Scozia
 Lunga – isola della Dalmazia del gruppo delle Incoronate.
 Lunga – nome croato dell'isola istriana La Longa
 Lunga – comune della Moldavia nel distretto di Florești
 Lunga – comune della Moldavia controllato dalla autoproclamata repubblica di Transnistria, compreso nel distretto di Dubăsari
 Lunga – comune dello Zambia

Musica 
 Lunga – è un valore musicale del sistema tonale occidentale, del valore di 16/4 di semibreve

Pagine correlate
Longa